

Patronymie 

 Adolph Strecker (1822-1871) est un chimiste allemand.
 Ferdinand Heinrich Hermann Strecker (1836-1901) est un entomologiste américain.
 Heinrich Strecker (1893-1981) est un compositeur autrichien.
 Karl Strecker (1884–1973) est un generaloberst durant la Seconde Guerre mondiale.
 Rainer Strecker (1965- ) est un acteur allemand.

Voir aussi 
 Synthèse de Strecker
 Dégradation de Strecker